Berijew A-50 – radziecki/rosyjski współczesny samolot wczesnego ostrzegania 
Junkers A 50 – niemiecki samolot samolot sportowy z 1929 roku

Drogi 
 Autostrada A50 (Holandia)
 Autostrada A50 (Polska)
 Autostrada A50 (Włochy)